Краљевство Словена — дело непознатог калуђера из Бара писано у 12. веку познатије као Летопис попа Дукљанина;
 Краљевство Словена — дело Мавра Орбина из Дубровника објављено 1601. године.